Río San Marcos puede referirse a:

 Río San Marcos, curso de agua de la provincia de Córdoba en Argentina;
 Río San Marcos, curso de agua de la provincia de Ciudad Real en España;
 Río San Marcos, curso de agua del estado de Texas en Estados Unidos; o
 Río San Marcos, curso de agua del estado de Puebla en México.